Sivebæk ist der Familienname von:

 Christian Sivebæk (* 1988), dänischer Fußballspieler
 John Sivebæk (* 1961), dänischer Fußballspieler